Vignes este o comună în departamentul Yonne, Franța. În 2009 avea o populație de 95 de locuitori.

Evoluția populației

Note

Vezi și
 Lista comunelor din Yonne

Comune din Yonne